gromada Łagów (powiat opatowski)
 gromada Łagów (powiat świebodziński) (sulęciński/świebodziński)
 gromada Łagów (powiat zgorzelecki)
 gromada Łagów (powiat zwoleński) (kozienicki/zwoleński)